

Cinema 
 Bobby – serial pizza del 1917
 Bobby – film del 1973 diretto da Raj Kapoor
 Bobby – film del 2002 diretto da Sobhan
 Bobby – film del 2006 diretto da Emilio Estevez

Musica 
 Bobby – album dei When People Were Shorter and Lived Near the Water del 1989
 Bobby – album di Bobby Brown del 1992

Onomastica 
 Bobby – ipocoristico dei nomi Robert e Roberta

Persone 
 Bobby – rapper sudcoreano
 Bobby – sceneggiatore indiano
 Bobby – soprannome di Eamin Haque, attrice bengalese
 Walter Bobby – coreografo statunitense

Altro 
 Greyfriars Bobby – cane famoso
 Bobby – software

Pagine correlate 
 Bob (disambigua)